Алфёров, Владимир:
 Алфёров, Владимир Васильевич (1895—1938) — ректор УГТУ (1923—1924). 
 Алфёров, Владимир Иванович (1904—1995) — заместитель главного конструктора «КБ-11», контр-адмирал.